Акнахбюр () — вірменські села:

 Акнахбюр (Аскеран) — в Аскеранському районі, Нагірно-Карабаська Республіка.
 Акнахбюр (Гадрут) — у Гадрутському районі, Нагірно-Карабаська Республіка.
 Акнахбюр (Тавуш) — у марзі (області) Тавуш, Республіка Вірменія.